Нижче наведено список 439 муніципалітетів департаменту Верхня Марна.

Верхня Марна

Верхня Марна